Hrvatska:
 Breznik, naselje u sastavu grada Ozlja, Karlovačka županija
 Breznik Plešivički, naselje u sastavu grada Jastebarskog,  Zagrebačka županija
 Breznik Žakanjski, naselje u sastavu općine Žakanje, Karlovačka županija

Slovenija:
 Breznik (Črnomelj, Slovenija), naselje u sastavu općine Črnomelj
 Breznik (Zagorje ob Savi, Slovenija), naselje u sastavu općine Zagorje ob Savi